Пер То́мас Хо́канссон (; ) — шведский, после 1984 канадский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швеции участник  (заняли четвёртое место) и  (бронзовые призёры). Двукратный ; хотя его команда выиграла чемпионат Швеции в 1976, Ассоциацией кёрлинга Швеции было решено, что команда состоит из «слишком молодых кёрлингистов», и на  как сборная Швеции поехала команда скипа Бенгта Седервалля, занявшая на чемпионате Швеции второе место. В составе юниорской мужской сборной Швеции серебряный призёр . .

В середине 1980-х переехал в Канаду, дважды выступал на  за команду провинции Новая Шотландия (лучший результат — пятое место в ).

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1976, 1980).
 : серебро ().
 : золото (1978).

 Приз имени Росса Харстона за воплощение спортивного духа () на : .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи шведских кёрлингистов: его отец Стиг Хоканссон — чемпион Швеции среди мужчин в 1968, играл на , в 1940-х выступал как легкоатлет (был чемпионом Европы в эстафете 4х100 метров в 1946 году, неоднократным чемпионом Швеции по спринтерскому бегу и прыжкам в длину). Брат Томаса, Ларс-Эрик Хоканссон — чемпион Швеции среди мужчин в 1971; племянник (сын Ларса-Эрика) Патрик Хоканссон (Патрик Кларемо) играл в сборной Швеции на .

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив; см. «Håkansson, Thomas»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Швеции по кёрлингу